Battaglia di Ramadi (1917) – combattuta tra il 28 e il 29 settembre 1917 tra britannici e ottomani nell'ambito della campagna della Mesopotamia della prima guerra mondiale.
Battaglia di Ramadi (2004) – combattuta tra il 6 e il 10 aprile 2004 tra statunitensi e ribelli iracheni nell'ambito della guerra d'Iraq.
Battaglia di Ramadi (2006) – combattuta tra il 17 giugno e il 15 novembre 2006 tra statunitensi e ribelli iracheni nell'ambito della guerra d'Iraq.
Battaglia di Ramadi (2015-2016) – combattuta tra l'8 dicembre 2015 e il 20 gennaio 2016 tra le forze irachene e i jihadisti dell'ISIS.